Client:

 Client — британская фьючепоп-группа из Ротерема, играющая электроклэш.
 Client — дебютный альбом проекта Client, выпущен в 2003 году.

См. также 
 Клиент